Три́шин — русская фамилия; женская форма Тришина.

Известные носители 
 Тришин, Аким Алексеевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Тришин, Александр Семёнович (1927—2014) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
 Тришин, Виталий Николаевич (род. 1948) — автор словаря синонимов русского языка.
 Тришин, Владимир Никифорович (1899 — не ранее 1961) — председатель Верховного Суда Бурят-Монгольской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Тришин, Сергей Алексеевич (род. 1984) — российский регбист.

Тришина 
 Тришина, Елена Юрьевна (род. 1984) — российская футболистка.